Near Instantaneous Companded Audio Multiplex – system nadawania cyfrowego dźwięku
 Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media – instytut wystawiający oceny grom komputerowym